Гасилин — фамилия. Известные носители:

 Гасилин, Алексей Евгеньевич (род. 1996) — российский футболист.
 Гасилин, Владимир Сергеевич (1929—2008) — советский и российский терапевт.